Il campionato mondiale di pallamano femminile è una competizione sportiva internazionale a cadenza quadriennale organizzata dalla IHF. Si tratta di un torneo tra nazionali, che assegna il titolo di campione del mondo alla nazionale vincitrice. I  sono la nazionale campione in carica, avendo vinto il titolo nell'edizione 2019. La  è la nazionale col maggior numero di titoli vinti (7), dei quali tre vinti come .

Edizioni

Indoor

Outdoor

Medagliere

Indoor

Outdoor

Piazzamenti 
Legenda:
  - Campione
  - Secondo posto
  - Terzo posto
  - Quarto posto
 Q - Qualificato al torneo
  - Non qualificato
  - Non ha partecipato / squalificato / ritirato
  - Paese ospitante

Per ogni edizione è presente tra parentesi il numero di nazionali partecipanti.

Note

Voci correlate 
 Campionato mondiale di pallamano maschile
 Campionato mondiale juniores di pallamano femminile
 Campionato mondiale giovanile di pallamano femminile

Altri progetti

Collegamenti esterni